Redline – gra komputerowa z 1999 roku
 Redline – film z 2007 roku
 Redline – film z 2009 roku